Il doppio  del Farmers Classic 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Bob e Mike Bryan erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Mark Knowles e Xavier Malisse hanno sconfitto in finale Somdev Devvarman e Treat Conrad Huey per 7-63, 7-610.

Teste di serie 

 Marcelo Melo /  Bruno Soares (primo turno)
 Scott Lipsky /  Rajeev Ram (primo turno)

 Mark Knowles /  Xavier Malisse (campioni) 
 Jonathan Erlich /  Andy Ram (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Farmers Classic 2011
ATP World Tour 2011